Лев IV — имя следующих персоналий:
* Лев IV (790—855) — папа римский (847—855).
 Лев IV Хазар (750—780) — византийский император (775—780) из Исаврийской династии.

Прочее 
 Лев IV (Leo IV) — карликовая галактика, спутник Млечного Пути.